Хромы́х — русская фамилия. Известные носители:

 Хромых, Антон Георгиевич (род. 1982) — украинский футболист.
 Хромых, Василий Петрович (1910—1979) — подполковник Советской Армии, Герой Советского Союза.
 Хромых, Владислав Анатольевич (род. 1970) — российский хоккеист и тренер.
 Хромых, Денис Сергеевич (род. 1978) — российский рок-музыкант, гитарист.
 Хромых, Иван Ильич (1916—?) — советский компартийный деятель.
 Хромых, Майя Владиславовна (род. 2006) — российская фигуристка.